Кубок короля Миндаугаса () — ежегодный баскетбольный турнир, разыгрываемый среди команды, представляющих чемпионат Литвы. Турнир был организован Литовской баскетбольной лигой и получил название в честь короля Миндовга, основателя первой династии и короля Литвы.

История 
Новый турнир был торжественно представлен 1 декабря 2015 года и заменил предшествовавший ему Кубок Литвы, а также Звёздный уик-енд чемпионата Литвы, проводился в течение трёх дней 19-21 февраля 2016 года на Сименс-Арена в Вильнюсе. 18 февраля 2016 года было объявлено о том, что второй розыгрыш примет Каунас.

Формат 
Турнир проводится среди восьми лучших команд чемпионата Литвы в середине текущего сезона и организован по олимпийской системе. С 2017 года каждая игра четвертьфинала проводится на площадке команды, представляющей турнир в формате Финала четырёх.

В рамках розыгрыша Кубка также проводится конкурс по броскам сверху и конкурс трёхочковых. Кроме того, все соревнования проходят с участием приглашённых музыкантов и артистов.

Победители и призёры

Самый ценный игрок

См. также 
 Чемпионат Литвы
 Кубок Литвы

Примечания

Ссылки 
 Кубок короля Миндаугаса

Соревнования по баскетболу в Литве
Национальные баскетбольные соревнования